Partido Progressista Unido pode referir-se a:

Partido Progressista Unido (Antígua e Barbuda), partido político de Antígua e Barbuda
Partido Progressista Unido (Bangladesh), partido político de Bangladesh
Um antigo partido político da Nova Zelândia que se tornou o Partido Cristão-Democrata
Partido Progressista Unido (Zâmbia), partido político da Zâmbia

Desambiguações de organizações